Дерби Сицилии или Сицилийское дерби — местное дерби между итальянскими футбольными клубами «Катания» и «Палермо». Катания и Палермо — два главных города на острове Сицилия, и эти команды — жестокие соперники. Однако они редко играли друг с другом в системе итальянского футбола, потому что во многих сезонах играли в разных дивизионах лиги. Впервые Сицилийское дерби состоялось 1 ноября 1936 года в Палермо в Серии B и завершилось оно ничьей со счётом 1:1. Сицилийское дерби было сыграно 10 раз в Серии А: Катания опередила своих соперников с 5 победами против 4 у Палермо. Команды также встречались на местных сицилийских соревнованиях и в товарищеских матчах.

Самое известное дерби произошло 2 февраля 2007 года, когда 40-летний полицейский Филиппо Рачити скончался в Катании от тяжелых травм печени во время беспорядков, последовавших после дерби. Эти события привели к тому, что комиссар FIGC Лука Панкалли на неопределенный срок приостановил все профессиональные и любительские футбольные матчи в стране.

В сезоне 2007 всем болельщикам «Палермо» запретили посещать стадион «Анджело Массимино» во время дерби. Тот матч «Катания» выиграла со счетом 3:1 и оформила свою первую победу в противостоянии в рамках Серии А.

Статистика 
На 3 марта 2021

Результаты

Результаты в лиге

(1)Победа «Катании» со счетом 2:0, позже присужденная Федерацией. Матч закончился победой «Палермо» со счетом 1:0.

Результаты в кубке

Сицилийское дерби с «Атлетико Катания» 
В течение пяти сезонов «Палермо» играл «альтернативное» сицилийское дерби против «Атлетико Катания», второстепенной команды, которая достигла своего пика в конце 1990-х, когда она была главным футбольным клубом Катании после расформирования старой «Катании». В сезонах 1999/2000 и 2000/2001 «Палермо» участвовал в дерби как с «Катанией», так и с «Атлетико Катания», поскольку все три команды в то время играли в Серии C1 / B.

Примечания 

ФК «Палермо»
ФК «Катания»
Футбольные дерби в Италии
Спорт на Сицилии